Кавалерідзе Іван Петрович— український скульптор, кінорежисер, драматург, сценарист, художник кіно. 
 Кавалерідзе Надія Пилипівна— український сценарист, дружина Івана Кавалерідзе

Див. також 
Вулиця Кавалерідзе